Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Dabul e Marcos Daniel che hanno battuto in finale Hugo Armando e Ricardo Mello 4-6, 7-5, [10-7].

Teste di serie 

 Pablo González /  Fernando Vicente (primo turno)
 Hugo Armando /  Ricardo Mello (finale)

 Leonardo Mayer /  Eduardo Schwank (semifinali)
 André Ghem /  João Souza (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2007